San Siro peut désigner :
 San Siro, une commune de la province de Côme ;
 San Siro, un quartier de Milan ;
 le stade San Siro, officiellement stade Giuseppe-Meazza, situé dans le quartier du même nom à Milan ;
 Syr de Gênes (en italien : San Siro di Genova), un évêque de Gênes ;
 Syrus de Pavie (en italien : San Siro di Pavia), un évêque de Pavie.